kaper – żeglarz walczący na własne ryzyko w służbie swego mocodawcy prowadzącego wojnę na morzu
 statki i okręty:
 Kaper – holownik polskiej Marynarki Wojennej
 Kaper – piwo
 Bronisław Kaper – kompozytor